

Села:
 Цибулівка — Вінницька область, Тростянецький район
 Цибулівка — Одеська область, Великомихайлівський район
 Цибулівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Цибулівка (Цибулівські Одаї (до 01.02.1945), Цибулівські х-ри) — колишнє село Окнянського р-ну Одещини, 12.09.1967 р. об'єднане та/або включене в смугу с. Горячівка
Річка:
Цибулівка — Черкаська область, Монастирищенський район

Цибулівка — село, ПМР, Дубоссарський район (колишня Цибулівська волость)

Інше 
 Цибулівка — друга назва цибулевого супу.

Примітки